Флаг муниципального образования город Алекса́ндров Александровского района Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 17 мая 2016 года решением Совета народных депутатов городского поселения город Александров № 24, которое вступит в силу после внесения изменений в Устав муниципального образования город Александров, и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11017.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба города Александрова: трёх жёлтых колод с тисками и двумя наковальнями на них, выполненными белым цветом».

Обоснование символики 
Флаг города Александрова выполнен с учётом герба города, который разработан на основе исторического герба города Александрова Владимирского наместничества, Высочайше утверждённого а. Описание исторического герба гласит: «».

Воссоздание исторического герба для современного города Александрова символизирует бережное отношение жителей к своему прошлому, историческую преемственность многих поколений жителей города.

Изображенные на флаге инструменты символизируют не только мастерство александровцев в прошлом, но и развитие промышленности в современном городе, которое является залогом успешного развития города в будущем.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

История 
Первый флаг города Александрова был установлен Уставом городского поселения. Описание флага гласило: «Флаг города Александров представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, с изображением в центре флага герба города Александров. Габаритная ширина герба на флаге должна составлять 2/5 части длины полотнища флага».

Герб Александрова — исторический символ города — был утверждён а. Геральдическое описание герба гласит: «В верхней части герб Владимирский. В нижней — в красном поле слесарные тиски и две по сторонам наковальни, в знак того, что в сём городе производят весьма изрядные слесарные работы».

Примечания